Het ATP-toernooi van Halle 2010 werd van 7 tot en met 15 juni gespeeld in de Duitse stad Halle. De wedstrijden worden gespeeld op gras.

De titelverdediger in het enkelspel is Tommy Haas; titelverdedigers in het dubbelspel zijn Christopher Kas en Philipp Kohlschreiber.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle